Dies ist eine Aufstellung von State Routes, U.S. Highways und Interstates im US-Bundesstaat New Mexico, nach Nummern.

State Routes 
Übersicht der gegenwärtigen Strecken:

United States Highways

Gegenwärtige Strecken 
 U.S. Highway 54
 U.S. Highway 56
 U.S. Highway 60
 U.S. Highway 62
 U.S. Highway 64
 U.S. Highway 70
 U.S. Highway 82
 U.S. Highway 84
 U.S. Highway 87
 U.S. Highway 160
 U.S. Highway 180
 U.S. Highway 285
 U.S. Highway 380
 U.S. Highway 412
 U.S. Highway 491
 U.S. Highway 550

Ehemalige Strecken 
 U.S. Highway 66
 U.S. Highway 80
 U.S. Highway 85
 U.S. Highway 164
 U.S. Highway 260
 U.S. Highway 366
 U.S. Highway 385
 U.S. Highway 470
 U.S. Highway 485
 U.S. Highway 566
 U.S. Highway 666

Interstates 
 Interstate 10
 Interstate 25
 Interstate 40

Weblinks 

 New Mexico Road Map bei milebymile.com (englisch)

Newmexico
!Liste